Stati Uniti d'America
 Mountville – census-designated place della Contea di Laurens, Carolina del Sud
 Mountville – borough della Contea di Lancaster, Pennsylvania